Млыновцы — название населённых пунктов на Украине:

 Млыновцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Млыновцы — село в Кременецком районе Тернопольской области.

См. также 
 
 Великие Млыновцы